Федерація Українських Соціал-Демократів у Канаді заснована 1910 з членів українських філій Соціалістичної Партії Канади, які діяли вже з 1907 року.

До Ф. У. С.-Д. увійшло 10 філій. Тому що Соціалістична Партія Канади була проти створення Ф. У. С.-Д., остання разом з іншими національними філіями емігрантів заініціювала заснування Канадської Соц.-Дем. Партії. 1914 року з Ф. У. С.-Д. була утворена Українська соціал-демократична партія в Канаді; її органом була газета «Робочий народ».

Література 
 

Політичні партії Канади
Українські організації Канади